Jean Namotte (°1934-2019), homme politique belge ;
André Namotte (°1953), homme politique belge.
Patronyme belge